Джиро дель Аппеннино () — классическая шоссейная однодневная велогонка, проходящая на территории Италии в Апеннинах.

История 
Первая гонка состоялась в 1934 году и проводилась каждый год без перерыва, за исключением периода Второй мировой войны (1940—1945). До 1939 года в ней участвовали индивидуальные гонщики и любители.

После Второй мировой войны гонка становится одной из самых важных на международной арене для профессионалов. В 1972 и 1989 годах была гонка являлась чемпионатом Италии по шоссейному велоспорту в групповой гонке. С 1980-х годов дистанция гонки постепенно сокращается со 250 до менее 200 км. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет категорию 1.1.

Чаще всего на гонке побеждали итальянцы. Среди победителей были такие известные гонщики как итальянцы Фаусто Коппи, Франко Балмамьон, Микеле Данчелли, Джанни Мотта, Феличе Джимонди, Джованни Баттальин, Франческо Мозер, бельгиец Эмиль Дамс, швед Йёста Петтерссон. Рекордсменом является итальянец Джанбаттиста Баронкелли, с шестью победами подряд с 1977 по 1982 год. Среди не итальянцев — россиянин Павел Тонков с двумя (1997 и 1998)

Маршрут 

Изначально маршрут начался и заканчивался в Понтедечимо, северном пригороде Генуи, на площади Джузеппе Аримонди. Дистанция включала несколько подъёмов. Основным является passo della Bocchetta на высоте 772 метра. Также в разные годы на дистанции присутствовали следующие подъёмы: passo della Castagnola, passo dei Giovi (с южной стороны), passo della Scoffera, passo del Turchino (дваждыe), Crocetta d'Orero, Крочефиески (один раз), Кастеллания, colle di Creto, Сант-Агата-Фоссили (один раз) и Фракональто.

В последние годы старт был перенесён в нижний Пьемонт. Финиш из Понтедечимо переместился в Фиорензо Семини, на правом берегу реки Польчеверы. Гонки 1999, 2011, 2012, 2014 и 2018 годов финишировали в центре Генуи на улице Via XX Settembre, а в 2005 году в честь 50-илетия победы Фаусто Коппи в Нови-Лигуре перед Музеем чемпионов.

В 2016 году старт располагался в Серравалле-Скривияа когда он впервые прибыл в Кьявари с устранением с маршрута перевала Кастаньола и перевала Джови и подъёма на Пассо делла Боккетта со стороны Пьемонта.

А в 2017 году впервые в истории тура перевал Боккетта был исключен из маршрута.

Восхождение на Пассо делла Боккетта 
Первое издание, в котором присутствовал подъём на passo della Bocchetta, было в 1955 году. Первым на его вершину поднялся Фаусто Коппи за 25 минут. Этот результат оставался лучшим в течение 15 лет, пока в 1970 году его не превзошёл Джанни Мотта — 24 мин 22 сек.

В 1977 году новый рекорд установил Джанбаттиста Баронкелли — 22 мин 46 сек, продержавшийся 17 лет когда его улучшил россиянин Евгений Берзин.

Нынешний рекорд восхождения принадлежит Джилберто Симони — 21 мин 54 сек, установленным в 2003 году когда он улучшил рекорд державшийся 8 лет рекорд принадлежавший Марко Пантани — 21 мин 56.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джиро дель Аппеннино на ProCyclingStats
 Джиро дель Аппеннино на Cyclebase
 
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1934 года